Dit is een lijst van planetoïden 108601-108700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 108601 - || 2001 ML18 || 24 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108602 - || 2001 MA19 || 29 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108603 - || 2001 MG19 || 20 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108604 - || 2001 MJ19 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108605 - || 2001 MZ19 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108606 - || 2001 MG20 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108607 - || 2001 MA21 || 26 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108608 - || 2001 MC21 || 26 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108609 - || 2001 MF21 || 26 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108610 - || 2001 MP21 || 27 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108611 - || 2001 MM23 || 27 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108612 - || 2001 MG24 || 28 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108613 - || 2001 MH24 || 30 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108614 - || 2001 ME25 || 17 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108615 - || 2001 MF25 || 17 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108616 - || 2001 ML25 || 17 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108617 - || 2001 MA26 || 19 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108618 - || 2001 MB26 || 19 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108619 - || 2001 ME26 || 19 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108620 - || 2001 MY26 || 19 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108621 - || 2001 MB27 || 20 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108622 - || 2001 MF27 || 20 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108623 - || 2001 MR27 || 21 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108624 - || 2001 MX27 || 22 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108625 - || 2001 MM28 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108626 - || 2001 MN28 || 26 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108627 - || 2001 MU28 || 27 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108628 - || 2001 MZ28 || 27 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108629 - || 2001 MB29 || 27 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108630 - || 2001 MR29 || 27 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108631 - || 2001 NG || 10 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108632 - || 2001 NL2 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108633 - || 2001 NO2 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108634 - || 2001 NU2 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108635 - || 2001 NJ3 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108636 - || 2001 NS3 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108637 - || 2001 NE4 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108638 - || 2001 NZ5 || 13 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108639 - || 2001 NW7 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108640 - || 2001 NZ8 || 12 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108641 - || 2001 NU9 || 15 juli 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 108642 - || 2001 NY9 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108643 - || 2001 NP10 || 14 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108644 - || 2001 NT10 || 14 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108645 - || 2001 NS11 || 12 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108646 - || 2001 NZ11 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108647 - || 2001 NA13 || 14 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108648 - || 2001 NN15 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108649 - || 2001 NT15 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108650 - || 2001 NX15 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108651 - || 2001 NH16 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108652 - || 2001 NR16 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108653 - || 2001 ND18 || 9 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108654 - || 2001 NK19 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108655 - || 2001 NV19 || 12 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108656 - || 2001 NW19 || 12 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108657 - || 2001 NC20 || 12 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108658 - || 2001 ND20 || 12 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108659 - || 2001 NF20 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108660 - || 2001 NM20 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108661 - || 2001 NP20 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108662 - || 2001 NY20 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108663 - || 2001 NE21 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108664 - || 2001 NT21 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108665 - || 2001 NB22 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108666 - || 2001 OD || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108667 - || 2001 OS || 17 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108668 - || 2001 OX1 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108669 - || 2001 OM2 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108670 - || 2001 OS2 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108671 - || 2001 OW2 || 19 juli 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108672 - || 2001 OA4 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108673 - || 2001 OT4 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108674 - || 2001 OU4 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108675 - || 2001 OZ4 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108676 - || 2001 OQ5 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108677 - || 2001 OV5 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108678 - || 2001 OA6 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108679 - || 2001 OF6 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108680 - || 2001 OS6 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108681 - || 2001 OF7 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108682 - || 2001 OQ7 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108683 - || 2001 OU7 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108684 - || 2001 OX7 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108685 - || 2001 OH8 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108686 - || 2001 OK8 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108687 - || 2001 OU8 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108688 - || 2001 OA9 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108689 - || 2001 OS9 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108690 - || 2001 OZ9 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108691 - || 2001 OY10 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108692 - || 2001 OO11 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108693 - || 2001 OA12 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108694 - || 2001 OB12 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108695 - || 2001 OH12 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108696 - || 2001 OF13 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108697 - || 2001 ON13 || 20 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108698 - || 2001 OP13 || 20 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108699 - || 2001 OB15 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108700 - || 2001 OL15 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten